Wilhelm Croneborg kan syfta på:

 Wilhelm Croneborg (1826–1909), svensk hovman och politiker
 Wilhelm Croneborg (1861–1954), svensk militär